La controversia o el escándalo de las vestimentas surgió en la Reforma inglesa, aparentemente en relación con las vestimentas clericales. Iniciado por el rechazo de John Hooper a las vestimentas clericales en la Iglesia de Inglaterra bajo Eduardo VI como se describe en el Libro de Oración Común de 1549 y el ordinal de 1550, fue revivido más tarde bajo Isabel I. Reveló preocupaciones dentro de la Iglesia de Inglaterra sobre identidad eclesiástica, doctrina y prácticas de la iglesia.

Formulaciones 
La controversia de las vestiduras también se conoce como la crisis vestariana o, especialmente en su manifestación isabelina, la crisis de la edificación. El último término surgió del debate sobre si las vestimentas, si se consideran una "cosa indiferente" (adiaphoron), deben tolerarse si son "edificantes", es decir, beneficiosas. Su indiferencia y estatus de beneficiario fueron puntos clave de desacuerdo. El término edificación proviene de 1 Corintios 14:26, que dice en la Biblia de Coverdale de 1535: "¿Cómo, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene tonga, tiene revelación, tiene interpretación. Que todo se haga para edificar".

Como escribe Norman Jones:

— Jones 1984, pág. 175
En la sección 13 de la Ley de Uniformidad de 1559, si actuaba siguiendo el consejo de sus comisionados para causas eclesiásticas o el metropolitano, la monarca tenía la autoridad "para ordenar y publicar tales ceremonias o ritos que pudieran ser más adecuados para el avance de su gloria, la edificación de su iglesia y la debida Reverencia de los Santos Misterios y Sacramentos de Cristo. [sic]"

Durante el reinado de Eduardo VI 
John Hooper, exiliado durante el reinado del rey Enrique VIII, regresó a Inglaterra en 1548 procedente de las iglesias de Zúrich que habían sido reformadas por Ulrico Zwinglio y Enrique Bullinger de forma muy iconoclasta. Hooper se convirtió en un destacado reformador protestante en Inglaterra bajo el patrocinio de Edward Seymour, primer duque de Somerset y, posteriormente, John Dudley, primer duque de Northumberland. La suerte de Hooper no cambió cuando el poder pasó de Somerset a Northumberland, ya que Northumberland también favoreció la agenda reformista de Hooper.

Cuando Hooper fue invitado a dar una serie de sermones de Cuaresma ante el rey en febrero de 1550, habló en contra del Libro de Oración Común de 1549 cuyo juramento mencionaba a "todos los santos" y requería que los obispos recién elegidos y los asistentes a la ceremonia de ordenación usaran capa pluvial y sobrepelliz. En opinión de Hooper, estos requisitos eran vestigios del judaísmo y el catolicismo, que no tenían justificación bíblica para los cristianos auténticos, ya que no se usaban en la iglesia cristiana primitiva.

Convocado para responder ante el Consejo Privado y el arzobispo, que estaban principalmente preocupados por la voluntad de Hooper de aceptar la supremacía real, que también era parte del juramento para el clero recién ordenado, Hooper evidentemente dio suficientes garantías, ya que pronto fue nombrado para el obispado de Gloucester. Sin embargo, Hooper declinó el cargo debido a las vestiduras requeridas y al juramento de los santos. Esta acción violó la Ley de Uniformidad de 1549, que hizo que rechazar el nombramiento sin una buena causa fuera un crimen contra el rey y el estado, por lo que Hooper fue llamado a responder ante el rey. El rey aceptó la posición de Hooper, pero el Consejo Privado no. Convocado ante ellos el 15 de mayo de 1550, se llegó a un compromiso. Las vestimentas debían considerarse una cuestión de adiáfora, o Res In differentes ("cosas indiferentes", en oposición a un artículo de fe), y Hooper podía ser ordenado sin ellas a su discreción, pero debía permitir que otros las usaran.

Hooper volvió a pasar la confirmación del nuevo cargo ante el rey y el consejo el 20 de julio de 1550, cuando se volvió a plantear el tema y se instruyó al arzobispo Thomas Cranmer que no se acusaría a Hooper "de un juramento oneroso para su conciencia". Cranmer, sin embargo, asignó a Nicholas Ridley, obispo de Londres, para realizar la consagración, y Ridley se negó a hacer nada más que seguir la forma del ordinal tal como lo había prescrito el Parlamento de Inglaterra.

Siendo reformista él mismo, y no siempre un seguidor estricto del ordinal, parece probable que Ridley tuviera alguna objeción particular hacia Hooper. Se ha sugerido que los exiliados de Henrician como Hooper, que habían experimentado algunas de las iglesias reformadas más radicalmente en el continente, estaban en desacuerdo con el clero inglés que había aceptado y nunca abandonó la iglesia establecida. John Henry Primus también señala que el 24 de julio de 1550, el día después de recibir instrucciones para la consagración única de Hooper, la iglesia de los Austin Friars en Londres había sido otorgada para su uso como iglesia de extranjeros con la libertad de emplear sus propios ritos y ceremonias. Este desarrollo, el uso de una iglesia de Londres prácticamente fuera de la jurisdicción de Ridley, fue uno en el que Hooper había participado.

El Consejo Privado reiteró su posición y Ridley respondió en persona, aceptando que las vestimentas son indiferentes pero presentando un argumento convincente de que el monarca puede requerir cosas indiferentes sin excepción. El consejo se dividió en opinión y el tema se prolongó durante meses sin resolución. Hooper ahora insistía en que las vestiduras no eran indiferentes, ya que oscurecían el sacerdocio de Cristo fomentando la hipocresía y la superstición. Warwick no estuvo de acuerdo, enfatizando que el rey debe ser obedecido en cosas indiferentes, y señaló las concesiones de San Pablo a las tradiciones judías en la iglesia primitiva. Finalmente, un enconado debate con Ridley fue en contra de Hooper. La posición de Ridley se centró en mantener el orden y la autoridad; no las vestimentas en sí, la principal preocupación de Hooper.

Los textos bíblicos citados en este debate y en los posteriores, y las formas en que se interpretaron, se convirtieron en rasgos definitorios del discurso protestante conservador y puritano. Tuvieron eco en otros lugares, como las famosas glosas de la Biblia de Ginebra.

Debate Hooper-Ridley 
En una carta en latín fechada el 3 de octubre de 1550, Hooper expuso su argumento contra usum vestium.  Argumentó que las vestimentas no deben usarse ya que no son indiferentes, ni su uso está respaldado por las Escrituras. Él sostiene que las prácticas de la iglesia deben tener un apoyo bíblico expreso o ser cosas indiferentes, cuya aprobación está implícita en las Escrituras. Luego casi excluye la posibilidad de que algo sea indiferente en las cuatro condiciones que establece:

Hooper cita Romanos 14:23b (todo lo que no es de fe es pecado), Romanos 10:17 (la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios), y Mateo 15:13 (toda planta que no fue plantada por Dios, será desarraigada) para argumentar que las cosas indiferentes deben hacerse en la fe, y dado que lo que no puede probarse de la Escritura no es de la fe, las cosas indiferentes deben probarse de la Escritura, que es a la vez autoridad necesaria y suficiente, en oposición a la tradición. Sostiene que las escrituras no indican el atuendo sacerdotal que distingue al clero del laicado; no se menciona en el Nuevo Testamento que estuviera en uso en la iglesia primitiva, y el uso de la vestimenta sacerdotal en el Antiguo Testamento es una práctica hebrea, un tipo o presagio que encuentra su antitipo en Cristo, quien abolió el antiguo orden y reconoce la igualdad espiritual, o sacerdocio, de todos los cristianos. La historicidad de estas afirmaciones está respaldada por la referencia al De Inventoribus Rerum de Polydore Vergil.

En respuesta, Ridley rechazó la insistencia de Hooper en los orígenes bíblicos y contrarrestó las interpretaciones de Hooper de los textos bíblicos que eligió. Señaló que muchas prácticas no controvertidas no se mencionan ni se implican en las Escrituras. Ridley negó que las prácticas de la iglesia primitiva sean normativas para la situación actual y vinculó tales argumentos con los anabaptistas. Ridley bromeó diciendo que la referencia de Hooper a la desnudez de Cristo en la cruz es tan insignificante como la ropa que el rey Herodes le puso a Cristo y "un argumento alegre" para los adamitas.

Ridley no cuestionó el principal argumento tipológico de Hooper, pero tampoco aceptó que las vestimentas se identifiquen necesaria o exclusivamente con Israel y la Iglesia católica. Sobre el punto de Hooper sobre el sacerdocio de todos los creyentes, Ridley dijo que de esta doctrina no se sigue que todos los cristianos deban usar la misma ropa.

Para Ridley, en asuntos de indiferencia, uno debe delegar la conciencia a las autoridades de la iglesia, o de lo contrario "te muestras como una persona desordenada, desobediente, como [un] despreciador de la autoridad legítima, y un heridor de tu débil hermano su conciencia." Para él, el debate era finalmente sobre la autoridad legítima, no sobre los méritos y deméritos de las vestiduras en sí mismas. Sostuvo que es sólo accidental que lo obligatorio deje de ser indiferente; la degeneración de una práctica en la no indiferencia puede corregirse sin desechar la práctica. Las cosas no son, "porque han sido abusadas, para ser quitadas, sino para ser reformadas y enmendadas, y así mantenidas quietas".

Para este punto, Hooper cita 1 Corintios 14 y 2 Corintios 13. Como contradice el primer punto anterior, Primus sostiene que Hooper ahora debe referirse a cosas indiferentes en la iglesia y antes significaba cosas indiferentes en general, en abstracto. Ridley aprovechó la aparente contradicción y, sin duda, perjudicó el caso de Hooper con el consejo.

Ridley advirtió a Hooper de las implicaciones de un ataque a la autoridad civil y eclesiástica inglesa y de las consecuencias de las libertades individuales radicales, al tiempo que le recordó que fue el Parlamento el que estableció el "Libro de oración común en la iglesia de Inglaterra".

Resultado del escándalo eduardiano 
Hooper no aceptó ni la réplica de Ridley ni la oferta de compromiso. Heinrich Bullinger, Pietro Martire Vermigli y Martín Bucero, aunque estaban de acuerdo con las opiniones de Hooper, dejaron de apoyarlo; sólo John a Lasco siguió siendo un aliado.

En algún momento a mediados de diciembre de 1550, Hooper fue puesto bajo arresto domiciliario, tiempo durante el cual escribió y publicó A Godly Confession and Protestacion of the Christian Faith, un esfuerzo de auto-vindicación en forma de 21 artículos en una confesión general de fe. En él, Hooper denunció el anabaptismo y enfatizó la obediencia a las autoridades civiles. Debido a esta publicación, su persistente inconformismo y las violaciones de los términos de su arresto domiciliario, Hooper fue puesto bajo la custodia de Thomas Cranmer en el Palacio de Lambeth durante dos semanas por el Consejo Privado el 13 de enero de 1551. Durante este tiempo, Peter Martyr visitó a Hooper tres veces en un intento de persuadirlo para que se conformara, pero atribuyó su fracaso a otro visitante, probablemente John a Lasco, quien alentó lo contrario.

Luego, Hooper fue enviado a la prisión de Fleet por el consejo, quien tomó esa decisión el 27 de enero. Juan Calvino y Bullinger le escribieron en ese momento; Calvino le aconsejó a Hooper que el problema no valía tanta resistencia. El 15 de febrero, Hooper se sometió a la consagración de las vestimentas en una carta a Cranmer, fue consagrado obispo de Gloucester el 8 de marzo de 1551 y, poco después, predicó ante el rey de las vestimentas. El Libro de Oración revisado de 1552 omitió las rúbricas de las vestiduras que habían sido motivo de controversia.

Vestimentas en los exiliados marianos 
En la controversia entre los exiliados marianos, principalmente los de Frankfurt, el orden eclesiástico y la liturgia fueron los principales temas de discusión, aunque las vestimentas se relacionaron y debatieron por derecho propio. En varios puntos, los opositores del libro de oraciones en inglés en el grupo de John Knox lo difamaron por referencia a la persecución de John Hooper bajo las regulaciones del libro de oraciones y vestimentas eduardianas. Por otro lado, el martirio de Richard Cox, de Hooper y otros fue achacado a la polémica de Knox contra María I, Felipe II y el emperador Carlos V.

En 1558, incluso los partidarios del Libro de Oración habían abandonado las normas eduardianas sobre la vestimenta clerical. Todos los exiliados marianos, incluso los principales promotores del Libro de Oración en inglés, como Cox, habían renunciado al uso de vestimentas en el momento de su regreso a Inglaterra durante el reinado de Isabel I, según los Anales de la Reforma de John Strype. Esta aparente unidad no duró.

Durante los disturbios en la congregación de exiliados ingleses en Frankfurt, algunas personas cambiaron de bando que cambiaría nuevamente a su regreso a Inglaterra, y ciertamente, no había una correlación directa entre los puntos de vista de uno sobre el orden de la iglesia y los puntos de vista de uno sobre la vestimenta clerical. Sin embargo, existe un patrón general en el que los miembros del "partido del libro de oraciones" fueron favorecidos para altos cargos en la iglesia bajo Isabel I que requerían conformidad en las vestiduras, a diferencia de los exiliados que se apartaron del orden de la iglesia nacional inglesa en favor del orden más internacional, continental, reformado. Este último grupo, que ocupaba muchos puestos inferiores en la iglesia isabelina, creció durante el período del exilio y produjo muchos de los líderes de la facción antivestuario isabelina. Como decanos, prebendas y párrocos, tenían más libertad para desobedecer abiertamente, en masa, los requisitos para la vestimenta clerical.

En particular, algunos de los líderes de la campaña isabelina contra las investiduras pasaron un tiempo en la Ginebra de Calvino, muchos de ellos luego de la toma exitosa de la congregación de Frankfurt y la expulsión de John Knox por parte del grupo pro-libro de oraciones.  En Ginebra, estos hombres estaban inmersos en una comunidad reformada que no tenía lugar para las vestiduras, mientras que los exiliados que se convirtieron en obispos isabelinos (y por lo tanto tuvieron que aceptar el uso de las vestiduras) nunca visitaron Ginebra excepto James Pilkington, Thomas Bentham y John Scory. Sin embargo, estos tres, o al menos Pilkington con certeza, eran hostiles hacia las vestimentas y simpatizaban con los inconformistas bajo Isabel I, aunque Cox y Grindal también mostraron tales simpatías.

Durante el reinado de Isabel I 
Isabel I buscó la unidad con su primer parlamento en 1559 y no fomentó la inconformidad. Bajo su Ley de Uniformidad de 1559, respaldada por la Ley de Supremacía, el Libro de Oración de 1552 iba a ser el modelo para uso eclesiástico, pero con una postura sobre las vestimentas que se remontaba al segundo año del reinado de Eduardo VI. El alba, la capa pluvial y la casulla debían volver a ponerse en uso, donde algunos exiliados incluso habían abandonado la sobrepelliz. La reina asumió el control directo sobre estas reglas y todas las ceremonias o ritos.

Anticipándose a más problemas con las vestimentas, Thomas Sampson mantuvo correspondencia con Peter Martyr Vermigli sobre el asunto. El consejo de Martyr, junto con el de Bullinger, fue aceptar las vestimentas pero también predicar contra ellas. Sin embargo, Sampson, Lever y otros estaban insatisfechos con la falta de tal protesta de los obispos de Isabel, como Cox, Edmund Grindal, Pilkington, Sandys, Jewel y Parkhurst, aunque algunos, como Sandys y Grindal, eran conformistas reacios con los discursos inconformistas. simpatías El arzobispo Parker, consagrado por el antivestiariano Miles Coverdale, también fue una fuente importante de descontento.

La Convocatoria de 1563 vio la victoria de una posición conservadora sobre algunas revisiones anti-vestiarian propuestas al Libro de Oración. Treinta y cuatro delegados a la convocatoria, incluidos muchos exiliados marianos, mencionaron siete artículos que alteran el Libro de Oración. Posteriormente, los artículos fueron reformados y reducidos a seis; no lograron ser enviados a la Cámara Alta por un solo voto, con la abstención de algunos de los patrocinadores del proyecto original. La reina respaldó a Parker sobre la uniformidad en la línea del Libro de oración de 1559.

El 20 de marzo de 1563, veinte peticionarios apelaron a los comisionados eclesiásticos para eximirlos del uso de vestimentas. Estos incluían una serie de clérigos prominentes, principalmente en la diócesis de Londres, cuyo obispo, Grindal, había llenado su sede con ex exiliados y activistas por la reforma. La petición fue aprobada por todos los comisionados excepto Parker y Guest, quienes la rechazaron.

Sampson y Humphrey fueron entonces los primeros líderes inconformistas en ser atacados por Parker. La rápida privación de Sansón en 1565 se produjo porque estaba directamente bajo la autoridad de la reina. Humphrey, bajo la jurisdicción de Robert Horne, el obispo de Winchester, pudo volver a su puesto como presidente del Magdalen College, Oxford, y más tarde Horne le ofreció un beneficio en Sarum, aunque el obispo de Sarum, Jewel, se opuso a esto. En ese momento, Bullinger estaba aconsejando a Horne con una posición más tolerante con las vestimentas, mientras se producía una agitación inconformista entre los estudiantes de St John's College, Cambridge.

Marzo de 1566 trajo el pico de aplicación contra la inconformidad, con la Diócesis de Londres apuntada como ejemplo, a pesar de la expectativa de Parker de que dejaría a muchas iglesias "indigentes para el servicio esta Pascua, y que muchos [clero] abandonarán sus medios de vida y vivirán en imprimiendo, enseñando a sus hijos, o de otra manera como puedan". El clero de Londres se reunió en el Palacio de Lambeth. Parker había solicitado pero no logró obtener la asistencia de William Cecil, Lord Keeper Nicholas Bacon y Lord Marqués de Northampton, por lo que se dejó en manos del propio Parker, el obispo Grindal, el deán de Westminster y algunos canonistas. Un ex inconformista, Robert Cole, se presentó ante la asamblea con el hábito canónico completo. No hubo discusión. Se emitió el ultimátum de que el clero aparecería como Cole, con birrete cuadrado, toga, puntilla y sobrepelliz. Ellos "observarían inviolablemente la rúbrica del Libro de Oración Común, y los mandatos de la Reina Majestad: y el Libro de Convocatoria". Se ordenó al clero que se comprometiera en el acto, por escrito, con sólo las palabras volo o nolo. Sesenta y uno suscrito; treinta y siete no lo hicieron y fueron inmediatamente suspendidos con sus medios de vida secuestrados. Se otorgó un período de gracia de tres meses para que estos clérigos cambiaran de opinión antes de que se privaran por completo.

Las privaciones debían llevarse a cabo bajo la autoridad de los anuncios de Parker, que acababa de publicar como una forma revisada de los artículos originales que definían la conformidad eclesiástica. Sin embargo, Parker no había obtenido la autorización de la corona para este mandato, aunque confiaba cada vez más en la autoridad del estado. La reacción inconformista fue una clamorosa afirmación de su condición de perseguidos, con algunas muestras de desobediencia. John Stow registra en sus Memorandos que en la mayoría de las parroquias, los sacristán no cambiaban el servicio si lo habían llevado a cabo previamente sin vestiduras: "El clero mismo hizo el servicio con las túnicas y capas prohibidas, y predicó violentamente contra la orden tomada por la Reina en el consejo, sin dejar de censurar a los obispos por dar su consentimiento a ello". El término "puritano" se registró por primera vez en este momento como término despectivo para tales inconformistas.

Referencias

Notas

Citas

Fuentes

Primaria 
Digital facsimiles of many of the primary sources listed in this entry can be accessed through Early English Books Online (EEBO).

 John Hooper, "Ex libro D. Hoperi, Reg. Consiliarijs ab ipso. exhibiti. 3. October. 1550. contra vsum vestium quibis in sacro Ministerio vitur Ecclesia Anglicana. quem librum sic orditur". Text printed in C. Hopf, "Bishop Hooper's 'Notes' to the King's Council", Journal of Theological Studies 44 (January–April, 1943): 194–99.
 Nicholas Ridley, "Reply of Bishop Ridley to Bishop Hooper on the Vestment Controversy, 1550", in John Bradford, Writings, ed. A. Townsend for the Parker Society (Cambridge, 1848, 1853): 2.373–95.
 
 John Stow, Historical Memoranda (Camden Society, 1880; rpt. Royal Historical Society, 1965)

Secundaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reino Unido
Iglesia católica
Protestantismo